Change () може значити:

Музика 

 Change (гурт)

Альбоми 

 Change (альбом The Alarm)
 Change (альбом Ванесси Аморозі)
 Change (альбом Every Little Thing)
 Change (альбом Річі Коцена)
 Change (альбом Sugababes)
 Change (альбом Рея Вілсона)

Пісні 

 Change (пісня Every Little Thing)
 Change (пісня Hotel FM)
 Change (пісня Killing Joke)
 Change (пісня Лізи Стенсфілд)
 Change (пісня Sugababes)
 Change (пісня Тейлор Свіфт)
 Change (пісня Tears for Fears)